Atlantic is het derde album van de gothic-rockband The Wounded. Het album werd uitgebracht in 2004. Het nummer "Smells Like Teen Spirit" is een cover van de hit van Nirvana uit 1991.

Tracklist 

Muziekalbum uit 2004
Muziekalbum van The Wounded